High 'n' Dry — другий студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 11 липня 1981 року.

Композиції 
 Let It Go - 4:43
 Another Hit and Run - 4:59
 High 'n' Dry (Saturday Night) - 3:27
 Bringin' On the Heartbreak - 4:34
 Switch 625 - 3:03
 You Got Me Runnin' - 4:23
 Lady Strange - 4:39
 On Through The Night - 5:06
 Mirror, Mirror (Look Into My Eyes) - 4:08
 No No No - 3:13

Джерела 
 High 'n' Dry  allmusic
 High 'n' Dry  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard